Сі́львер або Сі́лвер ( — буквально «срібний») — англомовне прізвище або складова топоніму.

Прізвище 

 Джон Сільвер () — пірат, герой роману «Острів скарбів» шотландського письменника Роберта Льюїса Стівенсона.
 Емілі Сілвер (; 1985) — американська плавчиня, олімпійська медалістка (2008).
 Лія Сільвер (; 1999) — російська порноакторка.
 Рон Сільвер (; 1946—2009) — американський актор.
 Стейсі Сільвер (; 1981) — чеська порноакторка.
 Горас Сільвер (, 1928​-2014) — американський джазовий піаніст і композитор.

Географічні назви

Райони, округи провінції, штати 
 Сілвер-Бау () — округ (графство) у штаті Монтана (США).
 Сілвер-Спрінг () — невключена територія та статистично відособлена місцевість в окрузі Монтґомері, Меріленд (США).

Населені пункти 
 Сілвер-Бей () — місто в окрузі Лейк, штат Міннесота (США);
 Сілвер-Лейк ( — «Срібне Озеро») — місто в окрузі Мак-Лод, штат Міннесота (США);
 Сілвер-Сіті () — містечко в окрузі Лайон у штаті Невада (США).
 Сілвер-Сіті () — місто на південному заході США, адміністративний центр округу Ґрант штату Нью-Мексико.

Див. також

Інші значення 
 5325 Сілвер (5325 Silver) — астероїд головного поясу, відкритий 12 травня 1988 року.
 Сілвер Спіріт ( — Срібний дух) — п'ятизірковий круїзний лайнер компанії Silversea, Монако;

 , , 
 Сілвер-Крік
 Водоспади Сілвер-Стренд
 Сільверстоун
 Сільверій
 Сільверберг